Chelaton 3 je organická sloučenina používaná zejména jako titrační roztok, tj. ke stanovení koncentrace určité látky v daném vzorku. Je to triviální název disodné soli kyseliny ethylendiamintetraoctové. V praxi to znamená, že je to složitý, rozvětvený derivát uhlovodíku se 4 karboxylovými skupinami a 2 dusíky v uhlíkovém řetězci.

Tato látka je využívána například restaurátory zrezivělých historických střelných zbraní. Po ponoření zrezivělé střelné zbraně do vody nasycené látkou chelaton 3 totiž v průběhu dalších 24 hodin dojde k oddělení všech rezavých úlomků od samotného rzí nepostiženého železa, a to i v nepřístupných zákoutí zbraňové mechaniky. Takto očištěný železný kus je potřeba poté omýt teplou vodou a zakonzervovat, neboť je o to více náchylný oxidaci. Tato látka spolehlivě bez potřeby lidské síly odrezí jakékoliv rezavé železné předměty, tím spíše složité a nepřístupné mechanické struktury. Jeho nevýhodou je, že původní chromově stříbřitý povrch čistého železa zbarví do matně hliníkového odstínu. Návrat k barvě lesklého chromovitého zbarvení docílíme pouze dodatečným hrubým leštěním železného povrchu.

Reference 

Organické sloučeniny sodíku
Soli karboxylových kyselin
Analytická chemie
Chelační činidla
Chelatony